ТОП-100. Рейтинг найкращих компаній України
 ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси